Lageado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lajeado (ort), Rio Grande do Sul, 
 Guiratinga (ort), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar